Augusto Ravetta – calciatore italiano
 Monica Ravetta – ex pallavolista italiana
 Umberto Ravetta – vescovo cattolico e direttore di coro italiano